Дринов е българско фамилно име. Може да се отнася за следните членове на известния панагюрски род:

 Проф. Марин Дринов (1838 – 1906), възрожденски историк, филолог и държавник
 Найден Дринов (1846 – 1909), революционер, основен организатор и участник в Априлското въстание
 Пейо Дринов (1850 - 1914), революционер, организатор и участник в Априлското въстание
 Стоян Дринов (1883 - 1922), детски писател, поет и драматург
 Делчо Дринов (1893 - 1936), първият съветски езиковед-българист